fuks – niepełnoprawny członek korporacji akademickiej
 Fuks – amerykański serial telewizyjny
 Fuks – polski film z 1999 roku
 Chaim Lejb Fuks – polsko-żydowski poeta, pisarz i dziennikarz
Ladislav Fuks – czeski prozaik
Lazar Fuks – dziennikarz prasy żydowskiej

Zobacz też 
 

de:Fuchs (Studentenverbindung)
en:Freshman
nl:Schacht (studenten)
fi:Fuksi